Název Jablonec má víc sídel:

 Jablonec nad Nisou – město v okrese Jablonec nad Nisou
 Jablonec nad Jizerou – město v okrese Semily, lidově zvaný Jabloneček, německy Jablonetz
 Jablonec (Libčeves) – část obce Libčeves v okrese Louny
 Jablonec (vojenský újezd Boletice) (německy Ogfolderhaid nebo taky Apfelhaid) – zaniklá obec na území nynějšího vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov
 Jablonec (Ralsko) (německy Gablonz), zvaný též Jabloneček – zaniklá ves na území nynějšího města Ralsko, dříve stejnojmenného vojenského újezdu
 Dřívější název vesnice Jablonce, část obce Nečín v okrese Příbram

 Gemerský Jablonec – obec v okresu Rimavská Sobota na Slovensku
 Jablonec (okres Pezinok) – obec v okresu Pezinok na Slovensku (dřív okres Bratislava-vidiek)

Podobné názvy 
 Jablonná
 Jablonné